Deportivo Táchira  Es una institución deportiva de la ciudad de San Cristóbal, Venezuela Patrimonio Cultural y Deportivo del Táchira 

 Deportivo Táchira (baloncesto) (Baloncesto)
 Deportivo Táchira Futsal Club (fútbol sala)
 Deportivo Táchira Fútbol Club (fútbol)